NK Osijek is een Kroatische voetbalclub uit Osijek.

De club werd in 1945 opgericht als NK Proleter en speelde van 1953 tot 1956 in de hoogste klasse van Joegoslavië. In 1961 veranderde de clubnaam in NK Slavonija, de huidige naam werd in 1968 aangenomen. In 1977 promoveerde de club naar de hoogste klasse van Joegoslavië. Na drie seizoenen degradeerde de club en kon na één seizoen terugkeren. Sindsdien brengt de club enkel nog eersteklassevoetbal. Verder dan de zesde plaats kwam de club niet in de jaren tachtig.

Na de onafhankelijkheid van Kroatië eindigde de club vaak in de top vijf maar moest toch altijd zijn meerdere herkennen in GNK Dinamo Zagreb en HNK Hajduk Split. De bekendste speler die de club voortbracht is ongetwijfeld Davor Šuker, die internationale faam maakte.

Mannen

Erelijst
Beker van Kroatië
Winnaar: 1999
Finalist: 2012

Eindklasseringen vanaf 1992

In Europa 

NK Osijek speelt sinds 1982 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europa League (5x)
2012/13, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
UEFA Cup (5x)
1995/96, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02
Intertoto Cup (1x)
2006
Mitropacup (2x)
1982, 1990

Bekende (ex-)spelers

Vrouwen

In Europa
 Q = kwalificatie

Externe link 
 Officiële website van NK Osijek